Saint-Césaire kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Césaire-de-Gauzignan, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Césaire, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Césaire (ort), Québec, Montérégie, 
 Saint-Césaire (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar